L'Aversa Asprinio Alberata o Vigneti ad Alberata è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Caserta e Napoli.

Storia

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno carico.
odore: intenso, fruttato, caratteristico.
sapore: secco, fresco, caratteristico.

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Caserta  (1994/95)  418,9  
Caserta  (1995/96)  1345,0  
Caserta  (1996/97)  1123,01

Voci correlate
 Asprinio
 Aversa Asprinio
 Aversa Asprinio spumante

Vini DOC della provincia di Caserta
Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Asprino Bianco